Il Gruppo A della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2009 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin.

Paesi Bassi vs. Lussemburgo

Gran Bretagna vs. Ungheria

Gran Bretagna vs. Paesi Bassi

Lussemburgo vs. Ungheria

Ungheria vs. Paesi Bassi

Lussemburgo vs. Gran Bretagna  

Fed Cup 2009